– japoński piłkarz grający na pozycji napastnika w japońskim Suzuka Point Getters, do którego jest wypożyczony z klubu Yokohama FC, z którym jest związanym kontraktem do końca stycznia 2023. W latach 1990–2000 zaliczył 89 występów w japońskiej reprezentacji, zdobywając 55 goli. Jest pierwszym Japończykiem, który odebrał tytuł Azjatyckiego Piłkarza Roku w 1993. Najstarszy na świecie aktywny zawodowy piłkarz, oraz najstarszy zdobywca bramki w profesjonalnej lidze. Jego brat Yasutoshi również był piłkarzem.

Statystyki

Klubowe

Reprezentacyjne

Sukcesy

Klubowe 
CRB
 Mistrzostwo Campeonato Alagoano: 1987

Coritiba FBC
 Mistrzostwo Campeonato Paranaense: 1989

Yomiuri/Verdy Kawasaki
 Mistrzostwo Japonii: 1990/1991, 1991/1992, 1993, 1994
 Zdobywca Pucharu Japan Soccer League: 1991
 Zdobywca Pucharu J.League: 1992, 1993, 1994
 Zdobywca Pucharu Cesarza: 1996
 Zdobywca Superpucharu Xerox: 1994, 1995

Croatia Zagrzeb
 Mistrzostwo Chorwacji: 1998/1999

Yokohama FC
 Mistrzostwo J2 League: 2006

Reprezentacyjne 
Japonia
 Puchar Azji AFC: 1992

Indywidualne 
 Azjatycki Piłkarz Roku IFFHS: 1992
 Japoński Piłkarz Roku: 1992, 1993
 Najlepsza jedenastka J.League: 1993, 1995, 1996
 Król strzelców Pucharu J.League: 1992
 Król strzelców J1 League: 1995, 1996
 Najstarszy zawodowy piłkarz
 Najstarszy strzelec bramki w profesjonalnej lidze

Przypisy

Bibliografia 
 Owen Amos, Hideharu Tamura: Kazuyoshi Miura: A professional footballer at 53 - how he does it, bbc.com, 6 września 2020 [dostęp 2022-02-17] .

Linki zewnętrzne 
 Kazuyoshi Miura w bazie Japan National Football Team
 
 
 

Reprezentanci Japonii w piłce nożnej
Urodzeni w 1967
Piłkarze Santosu FC
Piłkarze SE Palmeiras
Piłkarze Clube de Regatas Brasil
Piłkarze Esporte Clube XV de Novembro (Jaú)
Piłkarze Coritiby FBC
Piłkarze Tokyo Verdy
Piłkarze Genoi CFC
Piłkarze Dinama Zagrzeb
Piłkarze Kyoto Sanga F.C.
Piłkarze Vissel Kobe
Piłkarze Yokohama FC
Piłkarze Sydney FC
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 1995
Ludzie urodzeni w Shizuoce